Schrevelius ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Schrevelius (1608–1661), niederländischer Altphilologe
 Ewaldus Schrevelius (1575–1647), niederländischer Mediziner und Botaniker
 Theodorus Schrevelius (1572–1649), niederländischer Humanist, Autor und Dichter